Murgtal steht für verschiedene Flusstäler und ein Schutzgebiet:

 das Murgtal im Nordschwarzwald, Landkreise Freudenstadt und Rastatt, Baden-Württemberg, siehe Murg (Nordschwarzwald)
 das Murgtal im Südschwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, siehe Murg (Südschwarzwald)
 Murgtal (Landschaftsschutzgebiet) ebenda
 Murgtal (St. Gallen), in den Glarner Alpen südlich des Walensees im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Murgtal (Thurgau), vom Fluss Murg gebildetes Tal im Kanton Thurgau, Schweiz

Siehe auch:
 Oberes Murgtal
 Murg
 Murgtalbahn
 Murgtalsperre
 Murgtalstraße